Машкевич — фамилия.

Известные носители 
 Машкевич, Александр Антонович (род. 1954) — казахстанский предприниматель-олигарх, миллиардер, проживающий в Тель-Авиве.
 Машкевич, Богуслав Казимеж (? — около 1649) — польский мемуарист.
 Машкевич, Дмитрий Фёдорович (1871—после 1917) — член III Государственной думы от Херсонской губернии, священник.
 Машкевич, Стефан Владимирович (род. 1971) — украинский учёный и писатель, исследователь истории Киева.
 Машкевич, Эрна Ивановна (1904—1989) — советская актриса.